Dřínov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Dřínov, comune del distretto di Kladno, in Boemia Centrale
Dřínov, comune del distretto di Mělník, in Boemia Centrale
Dřínov, comune del distretto di Kroměříž, nella regione di Zlín